Ординация женщин — возведение женщин в духовный сан с правом предстоять при богослужении и таинствах. Особо дискутируется в протестантских церквях, разделяя их приверженцев на «либералов» и «консерваторов». Острота вопроса связана с тем, что, в отличие от исторических церквей, протестанты не считают себя связанными «традицией» и отстаивают право на самостоятельное толкование Священного Писания. Кроме того, ординация женщин рассматривается некоторыми как следствие протестантского учения о священстве всех верующих.

Этимология термина «ординация» 
Слово «ординация» () — это латинский эквивалент греческого термина «хиротония». Однако этимология этих слов различна. Хиротония (греч. χειροτονία) дословно означает возложение рук, а ординация — приведение в порядок, назначение. Оба термина имеют дохристианские корни. Слово χειροτονία происходит от χείρ (рука) и τείνω (вытягивать, простирать). То есть, дословно χειροτονία — это действие, производимое вытянутой рукой. В Древней Греции слово хиротония означало не только возложение рук, но и голосование путём поднятия руки (то есть избрание). Потому в первые века христианства этот термин имел двоякое значение: он означал как избрание, так и само поставление в священный сан (возложение рук). Известный византийский канонник Иоанн Зонара в своем разъяснении 1-го апостольского правила ясно говорит об этих двух значениях термина «хиротония». Тем не менее, в последующие столетия слово «хиротония» употреблялось почти исключительно для обозначения собственно посвящения в священнослужители (то есть возложения рук).

Аргументы за и против 
Сторонники ординации женщин часто приводят слова апостола Павла, который утверждал, что во Христе половые различия упраздняются (); кроме того, в Ветхом Завете есть упоминание о пророчице Мириам, а в древней церкви существовали служения пресвитерид, диаконисс, вдовиц церковных и девиц-пророчиц ().

Противники говорят, что упразднение половых различий носит сотериологический, а не функциональный характер, и приводят в качестве контраргумента другие слова апостола Павла, в которых тот запрещает женщинам говорить в церквях (), а также учить и властвовать над мужчинами () — со ссылкой на порядок творения и преимущественную вину Евы в грехопадении. Отмечается также тот факт, что, говоря о степенях служения в Церкви, апостол упоминает о епископах/пресвитерах и диаконах исключительно в мужском роде (; ), и что, согласно первоначальному Божьему замыслу, женщина была сотворена как помощница мужчины (). То есть если женщина (по ряду мнений) и может быть посвящена в священный сан, то только в диакониссы.

Практика 
Первой женщиной, рукоположенной в священнический сан в Англиканской церкви (для прихода в Макао), была китаянка Флоренс Ли (1944). При этом в самой Великобритании англиканские женщины-пасторы появились лишь в 1994 году. Первая ординация женщин в лютеранские пасторы была произведена в Церкви Дании в 1948 году. Церковь Швеции впервые рукоположила трех женщин (Маргит Сахлин, Элисабет Дьюрле и Ингрид Перссон) на пасторское служение в 1960 году (решение о допустимости женских ординаций было принято в 1958 году). В 1962 году её примеру последовала Церковь Норвегии. В в 1974 году Эйдур Эйр Вильхьяльмсдоттир стала первой женщиной-пастором в Церкви Исландии (приход Сюдюрейри). В 1988 году первые женщины были ординированы в Лютеранской церкви Финляндии.

Сегодня практика ординации женщин в епископы принята в некоторых лютеранских, реформатских, англиканских и других церквях, например:
 Евангелическая церковь Германии (объединение лютеранских и реформатских общин): Мария Йепсен, Маргот Кессман
 Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии (лютеранство): Ирья Аскола.
 Епископальная церковь (англиканство): Кэтрин Шори, Мэри Глэсспул
 Церковь Швеции (лютеранство): Ева Брунне, Антье Якелен
 Церковь Норвегии (лютеранство): Розмари Кён (Rosemarie Köhn)

Также практика ординации женщин принята в некоторых баптистских, методистских, пресвитерианских, старокатолических, пятидесятнических и харизматических деноминациях, в том числе и в России.

Примечания

Литература 
 
 
 Постернак А., свящ. Отношение к женскому священству Православной и Католической Церкви в ХХ — начале XXI в. // Прикосновение к вечности. Сб. статей. — М., 2017. — С. 148—161.
 Прозоров А. Женское служение в Церкви в Восточном и Западном христианстве // Рязанский богословский вестник. — 2020. — № 2 (22). — С. 88-96.
 
 Спиненко М. В. Женское священство в практике Поместных православных церквей и в других христианских деноминациях // Труды Барнаульской духовной семинарии. — 2022. — № 10. — С. 52-64.

Ссылки 
 Может ли женщина быть пастором?
 Локвуд, Грегори Дж. Ординация женщин
 Проблема «женского священства» в современном протестантизме

Протестантизм
Лютеранская теология
Женщина в христианстве
Права женщин